Олег Ми́щенко:
 Мищенко, Олег Владимирович (род. 1989) — украинский футболист, полузащитник.